Astrantia digitata är en flockblommig växtart som beskrevs av Conrad Moench. Astrantia digitata ingår i släktet stjärnflockor, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor

Externa länkar 

Stjärnflockor
digitata